Heart steht für

 Heart, eine US-amerikanische Rockband
 Heart (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Heart (Lied) Lied der Pet Shop Boys (1987)

Heart ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Bo Heart (* 1960), Hamburger Keyboarder und Komponist
 Brennan Heart (* 1982), niederländischer DJ und Produzent
 Julia Heart (* 1992), Schweizer Sängerin
 Lacie Heart (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Roman Heart (1986–2019), US-amerikanischer Darsteller schwuler Pornografie
 Tommy Heart (* 1968), deutscher Rocksänger, Musikproduzent und Komponist

Filme:
 Heart – Jeder kann sein Herz verlieren, englischer Film von Charles McDougall aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Hart
 Hert
 Heard